Wilhelm Henke kan syfta på:

* Wilhelm Henke (1834–1896), tysk anatom
 Wilhelm Henke (1897–1981), tysk biskop
 Wilhelm Henke (1926–1992), tysk rättslärd